Le terme suicide peut désigner :
 le suicide, l'acte de mettre fin à ses jours.

Littérature 
 Le Suicide est une étude sociologique d'Émile Durkheim publiée en 1897 ;
 Le Suicide est une nouvelle de Claude-François Cheinisse publiée en 1958 ;
 Le Suicide français est un essai d'Éric Zemmour publié en 2014.

Musique 
 Suicide est un groupe de musique électronique américain des années 1970 ;
 Suicide est un album de ce groupe sorti en 1977 ;
 Suicide Commando est un groupe d'electro-indus belge créé par Johan van Roy en 1986 ;
 Suicide social est un single du rappeur Orelsan sorti en 2011.

Arts plastiques 
 Le Suicide de Saül est un tableau de Pieter Brueghel l'Ancien 
 Suicide (Purple Jumping Man), une sérigraphie sur toile du peintre américain Andy Warhol.

Cinéma 
 Le Suicide de Bébé est un film de Louis Feuillade sortie en 1912.

Divers 
 Suicide est le nom de ring du catcheur américain Frankie Kazarian ;
 un suicide désigne une figure acrobatique de dirt jumping consistant à taper dans les mains ou les pieds au cours de la figure ;
 SuicideGirls est un site web mettant en avant des jeunes femmes généralement tatouées ou percées, posant pour des photographies de nu.

Le Suicidé 
 Le Suicidé est un tableau d'Édouard Manet peint dans les années 1870.
 Le Suicidé est une pièce de théâtre écrite par Nikolaï Erdman en 1928.
 Le Suicidé malgré lui est un film de Jean Durand sorti en 1911.

Voir aussi